Ел Позо Нуево има више значења:

 Ел Позо Нуево (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо Нуево (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику